Анато́лий Шевче́нко: Шевченко, Анатолий Антонович (1938—2012) — украинский гитарист и композитор, музыковед, художник, поэт.
 Шевченко, Анатолий Витальевич (род. 1988) — российский парадзюдоист, бронзовый призёр Токио-2020.
 Шевченко, Анатолий Иванович (род. 1948) — гетман Украинского реестрового казачества.
 Шевченко, Анатолий Михайлович (род. 1939) — советский и украинский учёный-аграрий.